Радиевый институт им. В. Г. Хлопина в Санкт-Петербурге
 Радиевый институт — старое название Института Кюри в Париже
 Радиевый институт — старое (до Второй мировой войны) название института имени Марии Склодовской-Кюри в Варшаве